Скарсгард (Скашгор; , МФА ) — шведская фамилия.

Известные носители 
 Скарсгард, Александр (род. 1976) — шведский актёр, режиссёр и сценарист.
 Скарсгард, Билл (род. 1990) — шведский актёр.
  (род. 1995) — шведский актёр.
 Скарсгард, Густаф (род. 1980) — шведский актёр.
 Скарсгард, Стеллан (род. 1951) — шведский актёр.